Spencer Compton ist der Name folgender Personen:

* Spencer Compton, 2. Earl of Northampton (1601–1643), britischer Feldherr, Politiker und Peer
 Spencer Compton, 7. Marquess of Northampton (* 1946), britischer Peer und Politiker
 Spencer Compton, 1. Earl of Wilmington (~1673–1743), britischer Politiker (Whig-Partei)